Кутшеба () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кутшеба, Станислав (1876—1946) — польский историк права, археограф.
 Кутшеба, Тадеуш (1886—1947) — капитан генерального штаба императорской и королевской армии Австро-Венгрии, генерал дивизии Войска Польского Второй Республики.